Szwajcaria:
 Lac de Montsalvens – jezioro

Inne:
 Montsalvens – ruiny zamku

Zobacz też:
 Châtel-sur-Montsalvens